

Топоніми 

 Мула () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мурсія
  — річка на південному сході Іспанії; див. також 
  — річка у місті Пуне, штат Махараштра, Індія
 Мула, Муля () — село, громада округу Вельки Кртіш, центральна Словаччина, вперше згадується в 1321 році.

Прізвища 

  (1506–1572) – венеційський дипломат, кардинал. Належав до  . З цим іменем пов'язані  на острові Мурано та  на Великому Каналі, зображений на картині Клода Моне.
 Володимир Мулà (нар. 1989) — український кінорежисер, продюсер, спортивний репортер, журналіст, ведучий
 Інва Мула (; нар. 1963) — албанська оперна співачка